Rances (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aube
 Rances (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud